Kirikou peut évoquer Kirikou, le personnage issu du premier film d'animation de la série ainsi que ses suites et adaptations :

Cinéma 
 Kirikou et la Sorcière, le premier film d'animation de la série en 1998 ;
 Kirikou et les Bêtes sauvages, le deuxième film d'animation de la série en 2005 ;
 Kirikou et les Hommes et les Femmes, le troisième film d'animation de la série en 2012.

Télévision 
 Kirikou découvre les animaux d'Afrique, une série télévisée d'animation en 2007 centrée sur le personnage.

Musique 
 Kirikou et Karaba, une comédie musicale créée en 2007, adaptée des deux premiers films d'animation de la série.

Jeu vidéo 
 Kirikou, un jeu vidéo adapté du film d'animation Kirikou et la Sorcière, sorti en 2001 sur PC (Windows), PlayStation et Game Boy Color ;
 Kirikou et les Bêtes sauvages, un jeu vidéo adapté du film d'animation Kirikou et les Bêtes sauvages, sorti en 2007 sur PC (Windows), PlayStation 2 et Nintendo DS.

Divers 
 Kirikou, association dont le siège est au Maroc.